Reiji peut faire référence à : 
 Kimura Reiji (né en 1926), peintre, graveur japonais.
 Hiramatsu Reiji (né en 1941), peintre japonais « nihonga ».
 (6565) Reiji, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Esaki Reiji (1845-1910), photographe japonais.
 Reiji Suzuki (né en 1928), homme politique japonais

Homonymie de patronyme